Trémont puede referirse a: 

 Trémont, comuna francesa situada en Maine y Loira.
 Trémont, comuna francesa situada en Orne.